Șerpeni (Mołdawia)
 Șerpeni (Rumunia)